Мажуранич () — хорватская фамилия.
 Известные носители
 Мажуранич, Владимир (спортсмен) (1915—1985) — хорватский спортсмен.

 Мажуранич, Антон (1805—1888) — хорватский патриот, старший брат поэта Ивана Мажуранича.
 Мажуранич, Иван (1814—1890) — хорватский поэт, сторонник иллиризма, брат Антона Мажуранича. Бан Хорватии в 1873—1880 годах.
 Мажуранич, Матия (1817—1881) — хорватский писатель, брат Антона и Ивана Мажураничей.
 Мажуранич, Владимир (1845—1928) — хорватский юрист и писатель, сын Ивана Мажуранича, почётный гражданин Загреба.
 Брлич-Мажуранич, Ивана (1874—1938) — хорватская детская писательница, дочь Владимира Мажуранича.